Allantogonus är ett släkte av mångfotingar. Allantogonus ingår i familjen Odontopygidae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Dubbelfotingar
Allantogonus